Étoile Sportive du Sahel () ist ein Sportverein aus der Stadt Sousse in Tunesien. Er ist verwurzelt im Sahel, einer der wirtschaftlich stärksten Regionen des Landes. Die größte Abteilung, Fußball, beherbergt eine der populärsten Mannschaften Tunesiens.

Geschichte 

Als der Verein am 11. Mai 1925 gegründet wurde, standen verschiedene Namen zur Auswahl, zum Beispiel La Soussienne oder La Musulmane. Der schließlich beschlossene Name Étoile Sportive du Sahel wurde ausgewählt, da man nicht nur die Stadt, sondern die gesamte Sahelregion repräsentieren wollte. Damit hatten die Muslime ihren Verein in Sousse, wie vorher schon die Franzosen mit Patriote de Sousse, die Juden mit Maccabi, die Italiener mit La Savoia und die Malteser mit Red Star.

Etoile war die erste „echte“ einheimische Mannschaft, die in einer von französischen und italienischen Einwanderern geprägten Liga das Meisterschaftsfinale erreichen konnte (1931). Dennoch dauerte es noch weitere 19 Jahre bis zum Gewinn der ersten Meisterschaft 1950. Seitdem konnte Etoile neun Meisterschaften und zehn tunesische Pokalsiege verbuchen. Zu den großen Spielern der Mannschaft gehören Habib Mougou, Abdel Magid Chetali, Othmane Jenayah (ehemaliger Präsident), Abdelselem Adhouma, Lotfi Hsoumi, Zoubaier Baya, Zied Jaziri, Francileudo Silva dos Santos, Amine Chermiti und Yassine Chikhaoui. In den letzten 10 Jahren konnte Etoile auch große internationale Erfolge in den afrikanischen Club-Wettbewerben feiern, wie der Gewinn der CAF Champions League 2007.

Erfolge 
 Tunesischer Meisterschaft (10)
 Meister: 1950¹, 1958, 1963, 1966, 1972, 1986, 1987, 1997, 2007, 2016
 Vizemeister: 1932, 1946, 1949, 1956, 1959, 1967, 1973, 1976, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2015
 Tunesischer Pokalsieger (10)
 Sieger: 1959, 1963, 1974, 1975, 1981, 1983, 1996, 2012, 2014, 2015
 Finalist: 1939¹, 1946¹, 1950¹, 1954¹, 1957, 1958, 1960, 1967, 1991, 1994, 2001, 2008, 2011
 Tunesischer Supercup (3)
 Sieger: 1973, 1986, 1987
 Finalist: 1966
 Afrikanischer Pokal der Pokalsieger (2)
 Sieger: 1997, 2003
 CAF Cup (2)
 Sieger: 1995, 1999
 Finalist: 1996, 2001, 2008.
 CAF Confederation Cup (2)
 Sieger 2006, 2015
 Finalist: 2008
 CAF Champions League (1)
 Sieger: 2007.
 Finalist: 2004, 2005.
 CAF Super Cup (2)
 Sieger: 1998, 2008
 Finalist: 2004, 2007, 2016
 Maghreb-Meisterpokal (1)
 Sieger: 1972
 Maghreb-Pokalsiegerpokal (1)
 Sieger: 1975
 Arabischer Pokal der Pokalsieger
 Finalist: 1995
 Arab Club Champions Cup
 Sieger: 2019

¹Titel bzw. Finale vor der Unabhängigkeit

Statistik in den CAF-Wettbewerben

Bekannte Spieler

Trainer 
  Jewhen Kutscherewskyj (1992)
  Bertrand Marchand (2007–2008)
  Gernot Rohr (2009)
   Bernd Krauss (2012)
  Roger Lemerre (2019)
  Faouzi Benzarti (2019–)

Rekorde 
 1962/63 Étoile holt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Double.
 1997 Erstes Afrikanisches Team. das die Top-100-Rangliste der besten Clubs erreicht (IFFHS). Die beste Platzierung bisher war Platz 35 und wurde im Jahr 2015 erreicht.
 2006 CAF-CUP ungeschlagen.

Spieler-Erfolge

Torschützenkönige

Championnat de Tunisie 
 Habib Mougou: (25 Tore) 1955–1956
 Habib Mougou: (28 Tore) 1957–1958
 Othman Jenayah: (15 Tore) 1969–1970
 Abdesselam Adhouma: (17 Tore) 1970–1971
 Abdesselam Adhouma: (16 Tore) 1973–1974
 Raouf Ben Aziza: (20 Tore) 1975–1976
 Raouf Ben Aziza: (22 Tore) 1977–1978
 Francileudo Silva dos Santos: (14 Tore) 1998–1999
 Ahmed Akaïchi: (14 Tore) 2010–2011
 Baghdad Bounedjah: (14 Tore) 2013–2014

CAF Confederation Cup 
 Baghdad Bounedjah: (7 Tore) 2015.

Goldener Schuh 
 Othman Jenayah: 1969–1970
 Raouf Ben Aziza: 1977–1978
 Kamel Azzabi: 1985–1986
 Zoubaier Baya: 1994–1995
 Yassine Chikhaoui: 2005–2006

Silberner Schuh 
 Aymen Mathlouthi: 2008–2009

Arabischer Goldener Ball 
 Kaies Ghodhbane: 1999

Weitere Abteilungen

Handball 
 Tunesische Meisterschaft (9)
 Meister: 1988, 1996, 1999, 2002, 2003, 2006, 2007, 2011, 2018

 Tunesischer Pokal (7)
 Sieger: 1991, 2000, 2008, 2009, 2010, 2014, 2017
 Finalist: 1983, 1986, 1987, 1997, 1999, 2011, 2012

 Afrika Champions League (1)
 Sieger: 2010
 Finalist: 2011

 Afrikanischer Pokal der Pokalsieger (2)
 Sieger: 2012, 2019

 Afrikanischer Supercup (1):
 Sieger: 2013
 Finalist: 2011

 Arabischer Pokal der Pokalsieger (3)
 Sieger: 2000, 2001, 2015
 Finalist: 2002

 Arabischer Pokal der Meister (3)
 Sieger: 2001, 2004, 2015

Volleyball 
 Tunesische Meisterschaft (9)
 Meister: 1995, 2000, 2001, 2002, 2006, 2011, 2012, 2014, 2017

 Tunesischer Pokal (7)
 Sieger: 1995, 1998, 2001, 2006, 2008, 2015, 2016
 Finalist: 1996, 1997, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005

 Tunesischer Supercup (4)
 Sieger: 2006, 2009, 2010, 2017

 Afrikanischer Pokal der Pokalsieger (1)
 Sieger: 2001
 Finalist: 2006
 Dritter Platz: 1995

 Afrikanischer Pokal der Meister (2)
 Sieger: 2001 und 2002
 Finalist: 1995, 1996, 2012
 Dritter Platz: 1999

 Arabischer Pokal der Meister (2)
 Sieger: 1995, 2016
 Finalist: 2000 und 2007

Basketball 
 Tunesische Meisterschaft (6)
 Meister: 1981, 2007, 2009, 2011, 2012 und 2013

 Tunesischer Pokal (5)
 Sieger: 1981, 2011, 2012, 2013, 2016
 Finalist: 1980, 1982, 2010, 2018

 Afrikanischer Pokal der Meister (1)
 Sieger: 2011
 Finalist: 2008 und 2013

 Arabischer Pokal der Landesmeister (2)
 Sieger: 2015 und 2016

Weblinks 

 Offizielle Seite des Vereins (französisch und arabisch)
 Fan-Seite
 Fansite mit Informationen, Neuigkeiten und Forum

Sahel, Etoile Sportive
 
Tunesischer Handballverein
Tunesischer Basketballverein